Toponímia:
 Premier (Orbe), municipi de Suïssa
 Premier (Jura-Nord vaudois), municipi de Suïssa
 Miscel·lània: 
 Premier (càrrec), càrrec governamental en alguns països com ara Rússia i el Canadà
 Premier (estrena), estrena oficial d'una pel·lícula
 Premier Motorcycles, fabricant de motocicletes britànic